Андре́й Алекса́ндрович Матусо́вский  (род. 27 марта 1969, Москва) — российский этнограф, кандидат философских наук (1999).

Биография 
Окончил факультет музеологии РГГУ. В 1999 году стал кандидатом философских наук, защитив диссертацию на тему «Культурная динамика теоретико-методологических парадигм немецкой этнологии, 1945—1990-е гг.».

Автор и руководитель документального научно-популярного проекта «Малые народы мира», организатор и участник многих этнографических экспедиций к индейцам венесуэльской, перуанской, эквадорской, бразильской и колумбийской Амазонии: хоти, ябарана, панаре, пиароа, яномамо, бора, ягуа, ваорани, ваура, барасана, татуйо. Первая экспедиция — в Венесуэлу, к индейцам хоти — состоялась в 2001 году.

Автор научных и научно-популярных (в журналах «Путешествие по свету» и «Discovery») публикаций по этнографии индейцев Амазонии.

Библиография 
 Матусовский А. А. Индейцы хоти. Историко-этнографический очерк. С. 211—243 // Открытие Америки продолжается / Отв. ред. Ю. Е. Березкин. СПб: МАЭ РАН, 2010. Вып. IV. 316 c.
 Матусовский А. А. Индейцы тропической Южной Америки в российском и советском этнографическом дискурсе // Труды «Русской антропологической школы.» Выпуск 7 / Ред. коллегия: Н. Г. Полтавцева (отв. редактор и составитель выпуска), А. В. Гараджа, И. А. Протопопова, Е. В. Пчелов. М. 2010. С. 396—415.
 Матусовский А. А. Тагаири и тароменане. К вопросу о существовании изолированных индейских групп в восточном Эквадоре // Этнографическое обозрение, № 2, 2011. С. 129—139.
 Матусовский А. А. Некоторые аспекты типологии традиционных причесок яномамо и шингуано // Прошлое и настоящее этнологических исследований. Сборник научных статей, посвященных 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова. Под редакцией А. А. Никишенкова. МГУ им. М. В. Ломоносова. Исторический факультет. Кафедра этнологии. Ред. коллегия: Т. Д. Соловей, Е. И. Ларина, Н. Л. Мехедов. М., 2011. С. 146—154.
 Матусовский А. А. Мифологические сюжеты и мифы индейцев бора, ваорани, мако и яномамо. По полевым материалам // Этнокультурные процессы в прошлом и настоящем. К юбилею доктора исторических наук, профессора Клавдии Ивановны Козловой. Сб. науч. ст. / Отв. ред. А. А. Никишенков. — М.: Издательство Московского университета, 2012. — 346 с. — (Труды исторического факультета МГУ; вып. 57. Сер. 2. Исторические исследования; 22). С. 235—241.
 Матусовский А. А. Межплеменной культурный обмен у индейских групп венесуэльской Амазонии // Проблемно-тематическое пространство и теоретические границы современной этнологии. К юбилею доктора исторических наук, профессора Геннадия Евгеньевича Маркова. Сборник научных статей. Труды исторического факультета МГУ 62. Серия II. Исторические исследования 25. М., 2013. С. 166—175.
 Матусовский А. А. Немецкоязычные путешественники и натуралисты в истории изучения этнографии индейских племен тропических лесов и саванн Южной Америки // Востоковедческие исследования на постсоветском пространстве: Сб. науч. ст., посвященный памяти профессора Сергея Петровича Полякова / Отв. ред.-сост. Е. И. Ларина. — М., Издательство Московского университета, 2014. — 316 с. — (Труды исторического факультета МГУ; вып. 67. Сер. 2. Исторические исследования: 28). С. 293—310.
 У индейцев в лесах Ориноко и Амазонки (книга не опубликована)

Примечания

Ссылки 
 https://andreymatusovsky.blogspot.com/
 Персональный сайт А. А. Матусовского

Выпускники РГГУ